Kahlert bezeichnet:

 Kahlert, ein Ortsteil der Stadt Großbreitenbach, in Thüringen

Kahlert ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Kahlert (1804–1880), deutscher Gymnasiallehrer, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 August Kahlert (1807–1864), deutscher Dichter und Historiker
 Detlef Kahlert (* 1962), deutscher Bogenschütze
 Diethart Kahlert (1941–2004), deutscher Politiker und Verwaltungsbeamter
 Gunter Kahlert (* 1938), deutscher Dirigent und Musikpädagoge
 Hans Kahlert (1934–2021), deutscher Schauspieler
 Hartmut Kahlert (* 1940), österreichischer Physiker und Hochschullehrer
 Heike Kahlert (* 1962), deutsche Soziologin
 Heinrich Kahlert (1638–1702), Zisterzienser, u. a. Abt des Zisterzienserklosters Heinrichau
 Helmut Kahlert (1927–2009), deutscher Historiker und Berater am Deutschen Uhrenmuseum
 Joachim Kahlert (* 1954), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer
 Justus Georg Kahlert (1800–1862), hessischer Politiker

 Sven Kahlert (* 1970), deutscher Fußballtrainer
 Wilhelm Kahlert (1877–1932), deutscher Marineoffizier, Vizeadmiral